Crompton (Bolton) – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Crompton (Oldham) – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Shaw and Crompton – civil parish
 Crompton Fold – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 High Crompton – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Samuel Crompton (1753–1827) – angielski włókniarz